Приютский сельский совет () — входит в состав
Магдалиновского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Приют.

Населённые пункты совета 
 
 с. Приют 
 с. Весёлое 
 с. Вишнёвое 
 с. Ивановка 
 с. Нововасилевка 
 с. Новоспасское 
 с. Тарасо-Шевченковка

Примечания